Дарево () — агрогородок в Ляховичском районе Брестской области Белоруссии, входит в состав Коньковского сельсовета. Население — 25 человек (2019).

География 
Дарево находится в 10 км к северо-западу от города Ляховичи и в 10 км к юго-востоку от центра города Барановичи близ границы с Барановичским районом. Дарево де-факто составляет один населённый пункт вместе с двумя более крупными сёлами Литва и Дарево-Чиж. К северо-востоку располагается деревня Малое Подлесье, к югу — Лабузы. Деревня стоит на правом берегу реки Щара. Через Дарево проходит автодорога Р4 на участке Барановичи — Ляховичи, в деревне находится мост автодороги через Щару.

История 
Поселение впервые упомянуто в XV веке. Деревня входила в состав Новогрудского повета Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского. В XV—XVI веке владельцами имения были Монтигердовичи, на средства Петра Монтигердовича в 1440 году был построен первый католический храм. В 1540 году в Дарево был основан католический приход и возведён новый костёл.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи, деревня входила в состав Новогрудского уезда Минской губернии.

Во время Первой мировой войны через Дарево проходила линия фронта, деревня оказалась почти полностью стёртой с лица земли. Согласно Рижскому мирному договору (1921) Дарево вошло в состав межвоенной Польши, постепенно деревня была отстроена, в 1931—1938 годах был выстроен новый каменный католический храм Вознесения Девы Марии. по некоторым сведениям при его возведении использовались блоки, вырезанные в окрестных немецких дотах времён Первой мировой войны.

С 1939 года — в составе БССР, во время Великой Отечественной войны в оккупации с 1941 по 1944 год. В послевоенное время костёл Вознесения был закрыт, в нём устроен склад, настоятель Станислав Шаплевич был репрессирован. Храм возвращён верующим и восстановлен в 90-х годах XX века.

Достопримечательности 
 Католический храм Вознесения Пресвятой Девы Марии. Построен в 1931—1938 годах.
 Придорожная католическая часовня (1 половина XX века).
 Католическое кладбище. В числе прочих здесь похоронен философ Флориан Бохвиц (:be:Фларыян Бохвіц).
 Братская могила советских воинов. Похоронены 35 солдат, погибших при освобождении деревни в 1944 году. В 1958 году установлен памятник, зажжён Вечный огонь.
 Свято-Троицкая церковь

Утраченное наследие 

 Свято-Николаевская церковь
 Церковь Святой Троицы
 Костёл Девы Марии

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности 
 Дарево на сайте radzima.org

Агрогородки Ляховичского района